Завод № 4 — условное наименование производственных предприятий в СССР. Применялось для обеспечения секретности или для различия однотипных предприятий.  

Номер 4 в советское время имело несколько разных заводов, в том числе
 Завод № 4 имени Калинина в Ленинграде
 Завод № 4 имени Ворошилова в Коломне
 Завод № 4 имени Ворошилова в Красноярске
 Завод № 4 «Военохот» в Колпино
 Завод № 4 в Кировграде Свердловской области
 Саратовский крекинг-завод № 4
 Четвёртая государственная мебельная фабрика в Москве
 Судоремонтный завод № 4 в Находке
 Лентоткацкая фабрика № 4 в Москве
 Коксохимический завод № 4 в Макеевке
 Лианозовский кирпичный завод № 4 в Москве
 Химический завод № 4 в Горьком
и др.

Ссылки 
 The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry — Иван Родионов

Промышленность СССР